mini|120px| Lugo
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2005 fand vom 7. bis 12. Juni in Lugo (Spanien) statt. Zwei Jahre nach Valladolid gab es wieder eine WM in Spanien. es war insgesamt die fünfte Dreiband-WM in Spanien.

Geschichte 
Daniel Sánchez nutzte den Heimvorteil und wurde zum zweiten Mal nach 1998 ungeschlagen Dreiband-Weltmeister. Der Titelverteidiger Dick Jaspers belegte in seiner Vorrundengruppe nur den letzten Platz und musste sich im Endklassement mit Platz 34 zufriedengeben. Für eine Überraschung sorgte der Einband-Europameister Jean Paul de Bruijn. Er kämpfte sich bis ins Finale durch. Dort war aber nichts für ihn zu holen. Er unterlag glatt mit 0:3 Sätzen dem neuen Weltmeister. Eine gute WM spielte der Essener Martin Horn. Mit Platz fünf erreichte er seine beste Dreiband-WM-Platzierung.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 48 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz Drei wurde nicht ausgespielt.

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

2005
Karambolageveranstaltung 2005
Billardturnier in Spanien
Sportveranstaltung in Lugo